Matcherna i grupp F i världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 3 till 9 november 2012.

Guatemala mot Colombia

Ryssland mot Salomonöarna

Colombia mot Salomonöarna

Ryssland mot Guatemala

Salomonöarna mot Guatemala

Colombia mot Ryssland

Referenser 

Grupp F